Juan Duarte puede hacer referencia a:

 Juan Ramón Duarte, político argentino;
 Juan Duarte Martín, beato español;
 Juan Duarte, futbolista uruguayo.